Daylight puede referirse a:
 Daylight película de acción de 1996.

 Daylight videojuego de survival horror de 2014.

 «Daylight» canción interpretada por Kelly Rowland.
 «Daylight» canción interpretada por Maroon 5.
 «Daylight» canción interpretada por Matt & Kim.